Miejscowości w USA:
 Brownville – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Piscataquis
 Brownville – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Nemaha
 Brownville – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Middlesex
 Brownville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Brownville – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA:
 Brownville (ang. Brownville Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Piscataquis
 Brownville (ang. Brownville Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson